Ileana este un prenume feminin (a se vedea articolul Ileana), care se poate referi la:

Personaje istorice
Ileana, Principesă a României

Basme și personaje mitologice
Ileana Cosânzeana
Ileana Simziana

Localități
Ileana, Buzău
Ileana, Călărași
Ilenuța, sat în raionul Fălești, Republica Moldova

Vezi și
 Ileana (prenume)